Юниорский турнир УЕФА 1975 — 28-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 9 по 19 мая 1975 года в Швейцарии. Англичане в 7-й раз в своей истории стали чемпионами.

Квалификация 

|}

Участники финального турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 RSSSF 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Швейцарии
Футбол в Европе в 1975 году
Май 1975 года
Спорт в Швейцарии в 1975 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии